Хмельницкий городской монотеатр «Кут»(«Угол») — стационарный театр одного актёра, созданный в декабре 1992 в городе Хмельницкий. Основателем, директором и единственным актёром является народный артист Украины Владимир Смотритель. Главной целью театра является возрождение украинского камерного драматического моноискусства.

Театр имеет небольшое фойе, кафе, актовый зал на 80 мест, технические цеха, мастерскую, костюм и административные комнаты. Штат театра — 7 человек .

Репертуар 
В действующем репертуаре театра есть 13 разножанровых моноспектаклей:

 «Проклятые годы»
 «Сало в шоколаде»
 «Поэт и палач»
 "Я — Клоун! "
 «Гоголь: реинкарнация»
 «Магия души»
 «Инъекция счастья»
 «Словопение»
 «Аккомпаниатор»
 «Мазепа»
 «Лолита»
 «Не промолчи Шевченко в себе…»
 «Дурман шарики»

Награды 
Владимир Смотритель является обладателем гран-при всеукраинских и международных театральных конкурсов. Является основателем Всеукраинского фестиваля моноискусств «Раскутие». Главные номинации: моноспектакль, поэзия, авторская песня, инструментальная музыка, юмор, сатира, оригинальный жанр. Фестиваль проходит в течение 5 вечера. Владимир Смотритель является директором международного фестиваля моно-спектаклей «Эхо». Этот фестиваль — единственный, который от Украины входит в ЮНЕСКО. Он основатель художественного проекта «Молодая элита города», который действует в течение всего образовательного года для молодежи 10-11 классов.

Примечания

Источники 
 Директор Хмельницкого монотеатра «Угол» Владимир Смотритель: монодрама — это когда не играешь, а живешь  // статья в газете «Украина Молодая» № 113 от 20 сентября 2017 года. — С. 12
Театры, основанные в 1992 году
Здания и сооружения Хмельницкого
Культура Хмельницкого
Театры Украины